Ceel Garas (Galguduud), dorp in het district Dhusamarreeb in de regio Galguduud in centraal Somalië.
 Ceel Garas (Bakool), dorp in het district Hudur (Xudur) in de regio Bakool in zuid-Somalië.